Romain-Octave Pelletier peut faire référence à :
 Romain-Octave Pelletier l'ancien (1843-1927), pianiste, organiste, compositeur et pédagogue québécois ;
 Romain-Octave Pelletier junior (1904-1968), violoniste et critique musical québécois.